3mm - Una storia vera è un cortometraggio diretto, scritto e prodotto da Alessandro Maresca e uscito nelle sale nel 2005.

Trama 
Questa storia è realmente accaduta all'autore di questo film, il 15 luglio 1998 in un bar della preferia romana. Nonostante sia stato denunciato ed identificato, il tossicoindipendente G. P. autore della rapina a mano armata, non risulta sia mai catturato dalla Polizia Di Stato, né tanto meno convocato a comparire ad alcun processo o giudicato in contumacia.

Collegamenti esterni 
 
 

Cortometraggi drammatici